Натуральне число 448
 448 рік до нашої ери
 448 рік нашої ери